Castelfranco kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Castelfranco Emilia, en ort och kommun i provinsen Modena i regionen Emilia-Romagna i Italien
 Castelfranco in Miscano, en ort och kommun i provinsen Benevento i regionen Kampanien i Italien
 Castelfranco di Sotto, kommun, Toscana, Province of Pisa, 
 Castelfranco di Sopra, kommunhuvudort, Toscana, Province of Arezzo, 
 Castelfranco (ort i Italien), Lombardiet, Provincia di Bergamo, 
 Castelfranco Veneto, en ort och kommun i provinsen Treviso i regionen Veneto i Italien

Robotskapade Italienförgreningar